Bistorp Stenåkrar naturreservat i Lemlands kommun
 Björkör naturreservat i Föglö kommun 
 Blacksund naturreservat på Enklinge i Kumlinge kommun
 Blåskären-Salungarna-Stora Bredgrundet naturreservat i Brändö kommun
 Boxö naturreservat i Saltviks kommun
 Bråttö naturreservat i Föglö kommun 
 Båtskär naturreservat i Lemlands kommun
 Espholm naturreservat i Mariehamns stad
 Fjärdskär-Harrgrund naturreservat i Sunds kommun
 Gloet naturreservat i Vårdö kommun
 Granö holme naturreservat i Prästgården by i Föglö kommun 
 Gunnarsby naturreservat i Sunds kommun
 Hemdal naturreservat i Vårdö kommun
 Herröskatan naturreservat i Lemlands kommun
 Höckböleholmen naturreservat i Geta kommun 
 Idskärs naturreservat i Finströms kommun
 Idö naturreservat i Kökar kommun
 Iriskärret i Jomala kommun
 Karlbybådarna sälskyddsområde i Kökars kommun
 Knöppelskärs naturreservat i Saltviks kommun
 Kråkskärs naturreservat i Saltviks kommun
 Kvarnsjöskogen naturreservat i Saltviks kommun
 Lillnäsberget–Tingö naturreservat i Sunds kommun
 Löfvik i Sunds kommun
 Länsmansgrund naturreservat i Saltviks kommun
 Lökö naturreservat i Äppelö by i Hammarlands kommun
 Lökskär i Lemlands kommun
 Lövdal i Dalkarby i Jomala kommun
 Mangelbo-Almskogen naturreservat i Finströms kommun
 Moren naturreservat i Jomala kommun
 Norra Hastersboda naturreservat i Föglö kommun 
 Norra Uddhagarna naturreservat i Eckerö kommun
 Näset naturreservat på Enklinge i Kumlinge kommun
 Näsgärdan naturreservat i Hammarlands kommun
 Nåtö-Jungfruskär naturreservat i Lemlands kommun och Mariehamns stad 
 Prästgårdsnäset naturreservat i Finströms kommun
 Prästgårdsskogen naturreservat i Sunds kommun 
 Ramsholmen naturskyddsområde i Jomala kommun
 Sandskäret naturreservat i Kökar kommun
 Sandön naturreservat i Föglö kommun
 Signilskär-Märket naturreservat i Hammarlands kommun
 Skag naturreservat i Lumparlands kommun
 Skålklobbarna naturreservat i Vårdö kommun
 Svartnö–Kaja naturreservat i Hammarlands kommun
 Svenstjälpa naturreservat i Vårdö kommun
 Södra Uddhagarna naturreservat i Eckerö kommun
 Toböle naturreservat i Saltviks kommun
 Träsket naturreservat i Eckerö kommun
 Åsgårda stenåkrar naturreservat i Saltviks kommun
 Ängessjö naturreservat i Hammarlands kommun
 Östra Långskär-Sandskär naturreservat i Kökar kommun
 Östra Rödklobb naturreservat i Eckerö kommun

Källor

Naturreservat på Åland